Comitatul Green, conform originalului din limba engleză, Green County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii, care în ciuda ortografierii fără e-ul final mut, au fost ambele denumite în onoarea generalului Nathanael Greene, unul din eroii Războiului de independență al Statelor Unite ale Americii (1775 - 1783).

 Comitatul Green, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Green, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Comitatul Green (dezambiguizare)
 Green (dezambiguizare)
 Comitatul Greene (dezambiguizare)
 Greene (dezambiguizare)

 Comitatul Tom Green, statul 
 Green Country (Oklahoma), desemnare turistică frecvent folosită pentru zona de nord-est a statului american